Büelenhorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Büelenhorn (Monstein), berg i Albula, Graubünden, 
 Büelenhorn (Davos), berg i Prättigau/Davos, Graubünden,